Diese Liste enthält die wichtigsten Abmessungen (in mm) der metrischen Sechskantmuttern nach ISO 4032 (gewöhnliche Form), in Gegenüberstellung zur früher in Deutschland gültigen DIN 934 sowie der ISO 4035/4036 (niedrige Form, früher in Deutschland DIN 439).

In Klammern stehen die abweichenden Schlüsselweiten nach DIN 934 und DIN 439.

!